O Nejmeh Sporting Club é um clube de futebol com sede em Beirute, Líbano. A equipe compete no Campeonato Libanês de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1945.

A equipe é octacampeão nacional. Tendo conquistado o Campeonato Libanês, nas temporadas 1972/73; 1974/75; 2001/02; 2003/04; 2004/05; 2008/09 e 2013/14.

Notáveis futebolistas
  Otto Pfister (2004–05)
  Nenad Stavrić (2007)
  Jan Mak
  Omēr Mizian
  Wathiq Naji (2007–08)
  Mahmoud Guendouz (2010–1?)
  Emile Rustom
  Valeriu Tița (July 2015–)

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol do Líbano
Clubes de futebol fundados em 1945